Die siebente Auflage des Thomas Cups, der Weltmeisterschaft für Herrenmannschaften im Badminton, fand 1967 in Jakarta in Indonesien statt. Sieger wurde das Team aus Malaya, welches damit seinen vierten Titel erringen konnte.

Vorrunden

Europazone 
Dänemark und England direkt für die europäische Endrunde qualifiziert.

Vorrundengruppe 1

Vorrundengruppe 2

Endrunde

Asienzone 
Titelverteidiger Indonesien direkt für die Finalrunde qualifiziert.

Australasien-Zone

Panamerikazone

Internzonenturnier 
1. Runde

2. Runde

Finale

Einzelnachweise 

1967
Badminton 1967
Badmintonwettbewerb in Jakarta